! S